Лас Лахитас има више значења:

 Лас Лахитас (Окозокоаутла де Еспиноса), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Лас Лахитас, Ла Мохонера (Гвадалупе и Калво), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Лас Лахитас (Тамазула), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Лас Лахитас (Топија), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Лас Лахитас (Лувијанос), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Лас Лахитас (Кадерејта Хименез), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Лас Лахитас (Грал. Браво), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Лас Лахитас (Ел Маркес), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику
 Лас Лахитас (Аоме), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Лас Лахитас (Косала), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Лас Лахитас (Чоис), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Лас Лахитас, Кампо Белтран (Гвасаве), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Лас Лахитас (Синалоа), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Лас Лахитас (Аламос), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Лас Лахитас (Алдама), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Лас Лахитас (Виљагран), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Лас Лахитас, Лас Лахитас де лос Гонзалез (Виљагран), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Лас Лахитас, Лахитас де лос Ернандез (Виљагран), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Лас Лахитас (Тантојука), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Лас Лахитас (Тијера Бланка), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику